Il singolare del torneo di tennis Trani Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martín Vassallo Argüello che ha battuto in finale Francisco Fogues-Domenech 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Martín Vassallo Argüello (Campione)
 Mariano Delfino (primo turno)
 Tomas Tenconi (primo turno)
 Ivajlo Trajkov (secondo turno)

 Sébastien de Chaunac (primo turno)
 Andrés Dellatorre (secondo turno)
 Leonardo Azzaro (primo turno)
 Alessio Di Mauro (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trani Cup 2003